Elle est d'ailleurs peut faire référence à :
 Elle est d'ailleurs, album studio du chanteur français Pierre Bachelet ;
 Elle est d'ailleurs, chanson de Pierre Bachelet.